На территории Азербайджана действует азербайджанское время (AZT), соответствующее четвёртому часовому поясу UTC+4.

История
17 марта 1997 года Кабинетом министров Азербайджанской Республики было принято решение «О переходе на территории Азербайджана на летнее и зимнее время». В соответствии с ним ежегодно в последнее воскресенье марта часы переводились на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Контролировать исполнение решения было поручено госкомитету по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

Предложения прекратить практику перехода на летнее время высказывались в парламенте в 2011 году.

Тем не менее в 2013 году президиум Национальной академии наук Азербайджана рекомендовал отказаться от перевода часов.

Переход на летнее время (AZST), соответствующее времени пятого часового пояс UTC+5, сохранялся до 2015 года включительно.

17 марта 2016 года решением Кабинета министров Азербайджана переход на летнее время отменён.

Разница со временем соседних стран

Примечания 

Азербайджан
География Азербайджана